

Single 
 Girlfriend – singel kanadyjskiej piosenkarki Avril Lavigne z 2007 roku
 Girlfriend – singel amerykańskiego piosenkarza Michaela Jacksona z 1979 roku
 Girlfriend – singel amerykańskiej piosenkarki Alicii Keys z 2002 roku
 Girlfriend – singel szwedzkiego duetu Icona Pop z 2013 roku
 Girlfriend – singel amerykańskiego piosenkarza Charliego Putha z 2020 roku

Filmy 
 Girlfriend – indyjski film komediowy z 2004 roku
 Girlfriend – amerykańsko-kanadyjski film z 2010 roku
 Girlfriend – indyjski film z 2018 roku

Zobacz też 
 Girl
 Girl Friends
 Girlfriends